Budda Siakjamuni
 Siddhartha – powieść Hermanna Hessego